Tadeusz Prejzner (1903–1944) – pedagog Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach, ofiara KL Lublin
 Tadeusz Prejzner (1925–2010) – kompozytor i pianista, zm. 17 marca 2010 w Warszawie